Bug este numele celor două ape curgătoare în Europa Centrală:
 fluviul Bug (de Vest) din Polonia, care formează o parte a frontierelor polono-belaruse și polono-ucrainene
 fluviul Bug (de Sud) din Ucraina, care se varsă în Marea Neagră